Errera kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Errera (strömfåra), 
 Errera (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar